Urmeniș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Urmeniș (Bistrița-Năsăud), Gemeinde im Kreis Bistrița-Năsăud
 Urmeniș (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș